С-Каналтун има више значења:

 С-Каналтун (Темозон), насеље у савезној држави Јукатан у Мексику
 С-Каналтун (Ваљадолид), насеље у савезној држави Јукатан у Мексику